Angelo Trentin – ex calciatore italiano
Bruno Trentin – sindacalista italiano
Erika Trentin –  sincronetta italiana
Franca Trentin – antifascista e docente italiana, figlia di Silvio
Guido Trentin – ciclista italiano
Matteo Trentin – ciclista italiano
Nicola Trentin – ex atleta italiano
Pierre Trentin – ciclista francese  
Silvio Trentin – partigiano e giurista italiano